Помазу́н — фамилия.

Известные носители 
 Помазун, Александр Васильевич (род. 1971) — украинский и российский футболист.
 Помазун, Илья Александрович (род. 1996) — российский футболист.
 Помазун, Сергей Александрович (род. 1981) — массовый убийца, более известен как «белгородский стрелок».

См. также 
 Помазунов, Александр Иванович (1915—1991) — советский военный штурман. Герой Советского Союза (1945).